A Sweet Pickle – cortometraggio del 1919 diretto da Gregory La Cava
A Sweet Pickle – cortometraggio del 1925 diretto da Arthur Rosson